Bell est une entreprise de l'industrie agroalimentaire suisse spécialisée dans la transformation de produits carnés dont le siège est à Bâle. Le groupe Bell est le numéro 1 en Suisse et un leader européen de la filière de la viande.

Voir aussi 
Articles connexes
 Classement des plus grandes entreprises suisses
  en 2005

Entreprise agroalimentaire ayant son siège en Suisse
Entreprise de produits carnés
Entreprise ayant son siège dans le canton de Bâle-Ville
Entreprise du SPI
Marque suisse